Pátek, Patek nebo Pátková může znamenat:

 pátek – den v týdnu
 Pátek třináctého – lidová pověra
 Černý pátek – více významů
 Velký pátek – pamětní den ukřižování Ježíše Krista

místní název

 Pátek (Malenice) – kopec (586 m n. m.) severně od obce Malenice v okrese Strakonice
 Pátek (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 Pátek (Peruc) – vesnice, část městyse Peruc v okrese Louny
 Pátek (rybník) – rybník u obce Buda v okrese Mladá Boleslav
 Pátek (zámek) – zámek ve vsi Pátek u Peruce v okrese Louny

příjmení
 viz Pátek (příjmení)

jiný význam
 Pátek (postava) – postava z knihy Robinson Crusoe Daniela Defoa

Související články 
 Patek Philippe – švýcarská hodinářská firma
 Lady Pátková – název sci-fi knihy a současně jméno protagonistky australského autora Gartha Nixe.
 Pátek třináctého (filmová série) – americká filmová série

Externí odkazy